Entitats de població:
 Es Bòrdes, municipi de la Vall d'Aran
 Bordes (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Bordes-de-Rivière, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Bordes (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de l'Aquitània 
 Bordes (Vilanoveta), partida rural de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Les Bordes-Aumont, municipi francès al departament de l'Aube 
 Les Bordes (Indre), municipi francès al departament de l'Indre 
 Les Bordes d'Arfa, nucli del municipi de la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell 
 Les Bordes (Loiret), municipi francès al departament del Loiret
 Les Bordes (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Les Bordes (Yonne), municipi francès al departament del Yonne 
 Les Bordes-sur-Arize, municipi francès al departament d'Arieja 
 Les Bordes-sur-Lez, municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja 
 Es Bòrdes, municipi de la Vall d'Aran, al terçó d'Irissa 
 Ampilly-les-Bordes, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Arricau-Bordes, municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de l'Aquitània
 Jabreilles-les-Bordes, municipi francès al departament de l'Alta Viena 
 La Celle-les-Bordes, municipi francès, situat al departament d'Yvelines
 Saint-Simon-de-Bordes, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Vier-Bordes, municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus
 Villeneuve-les-Bordes, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Edificis:
 Bordes de Boloriu
 Mas Bordes, mas al municipi de Siurana (Alt Empordà)
 Bordes de Buiro, masia d'Alins, al sud d'Ainet de Besan 
 Bordes d'Alins
 Bordes de Segan
 Bordes de Civís
 Bordes d'Envall, antiga caseria de bordes de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Bordes de la Bastida, antiga caseria de bordes de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà 
 Bordes d'Estavill, antiga caseria de bordes de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Bordes de Miralles, borda de Tremp, Pallars Jussà 
 Bordes del Seix, grup de bordes del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà 
 Bordes de Torres o de Sant Genís, borda amb dos edificis del terme municipal de Senterada (Pallars Jussà)
 Les Bordes (el Pont de Suert), caseria del terme municipal del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Camí de les Bordes, camí del terme d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Collada de les Bordes, collada de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Biografies:
 François Bordes (1919, Ribas - 1981, Tucson, Arizona), prehistoriador francès 
 Ramon Bordes (? s. XVII - Barcelona s. XVIII), militar català durant la Guerra de Successió Espanyola 
 Charles Bordes (Vouvray-sur-Loire, 1865 - Toló, 1909), compositor i mestre de capella francès